Искра — деревня в Рыбинском районе Красноярского края в составе Александровского сельсовета.

География 
Находится в примерно в 16 километрах по прямой на северо-запад от районного центра города Заозёрный.

Климат 
Климат резко континентальный. Зима суровая, средние температуры января составляют −19—21 °С, критические — от −45 до −52 °С. Лето преимущественно жаркое, солнечное, со средними температурами июля +19—25 °С, максимальные: +34—38 °С.

Население 

Постоянное население составляло 2 человека в 2002 году (100 % эстонцы), 0 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)
Эстонские поселения вне Эстонии